Acanceh puede referirse a lo siguiente:

 Acanceh.— Localidad de Yucatán, México.
 Acanceh (municipio).— Municipio de Yucatán, México.
 Acanceh (zona arqueológica).— Yacimiento arqueológico maya en el municipio homónimo.